Алькала́-де-Чиве́рт (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кастельон в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бахо-Маэстрасго. Занимает площадь 167,6 км². Население — 7860 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 29 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web Oficial de Alcalá de Chivert
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística
 
 Catálogo del Patrimonio Cultural Valenciano

Муниципалитеты Кастельона